Silvânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silvânia (ort), Goiás, 
 Silvânia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar